Anisotoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1797. Anisotoma ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Anisotoma